Archétype du monstre à visage humain, le vampire apparaît dans nombre de jeux de plateau, de jeux vidéo et de jeux de rôle comme l'archi-ennemi à affronter dans le dernier épisode.

Le vampire comme ennemi
Ainsi, le jeu de rôle Donjons et Dragons centre les scénarios de plusieurs modules sur les activités maléfiques d'un Vampire. L'un de ses mondes, Ravenloft, introduit le personnage de Strad Von Zarovitch. Le succès de Ravenloft est grandement dû à la profondeur du personnage, un concept nouveau pour les joueurs habitués à affronter des monstres anonymes et sans consistance. Bientôt, toute une gamme de scénarios est créée autour du monde de Ravenloft et de son maître.

Warhammer connaît aussi ses vampires composés en lignées : les aristocrates von Carstein, les séduisantes Lamhianes, les chevaliers Dragons de Sang, les sorciers Nécrarques et les féroces Stryges. Tous ont une vision différente du monde et n'ont qu'une envie : marcher sur les vivants...

Dans le monde de Glorantha, les vampires sont des gens qui ont refusé la mort - partie normale du cycle de l'existence - au point de chercher les secrets du dieu fou Vivamort.

Dans le jeu Night's Black Agents (Pelgrane Press, ), les joueurs créent des agents secrets en rupture de ban, ex des services spéciaux au chômage, barbouzes lâchées par leur hiérarchie ou victimes de manque de crédits, qui découvrent l'existence des vampires : ils luttent contre leurs conspirations sans l'appui de leurs anciens employeurs, se trouvant ainsi sans protection légale lors de leurs actions plus ou moins violentes. Le ton du jeu est résumé par la formule "Jason Bourne contre les Vampires", pour exprimer les choix de coller au genre du film d'action renouvelé par la série de films autour de ce personnage.

Pour le jeu Night's Black Agents, est sortie () une campagne sobrement intitulée The Dracula Dossier, dans laquelle les joueurs utilisent tout simplement le roman de Bram Stocker pour mener leur enquête. Proposée lors d'un financement participatif, cette campagne en plusieurs livres comporte une version annotée du roman, grâce à laquelle le maître du jeu et les joueurs vont créer conjointement une histoire épique impliquant rien moins que le célèbre comte.

D'autres jeux de rôle se contentent de réinterpréter l'origine des vampires en fonction de leur vision du monde. Ainsi, L'appel de Cthulhu fait de ses (très rares) vampires des agents plus ou moins conscients des Grands Anciens décrits par H.P. Lovecraft.

Le vampire comme personnage-joueur
Le virage « ricien » se produit en 1990 quand deux jeux de rôle proposent d'interpréter le vampire plutôt que son chasseur : 
 Prédateur : un jeu français édité par Flamberge.
 Vampire : la Mascarade : jeu américain édité par White Wolf Publishing dont la qualité des illustrations, le contexte particulièrement fouillé, le système de simulation des émotions 'sombres' et ... les pouvoirs de super-héros assurèrent un succès foudroyant.

Vampire : la mascarade, sa version médiévale Vampire : L'Âge des ténèbres, sa déclinaison en Vampires d'Orient, et sa nouvelle mouture Vampire : le Requiem, privilégient les intrigues politiques, dans une ambiance malsaine où la paranoïa est recommandée. Un vampire y est caractérisé, moins par l'humain qu'il fut, que par des données spécifiques à sa nouvelle vie, comme son appartenance à un Clan, "famille" vampirique transmettant un profil psychologique et des pouvoirs particuliers, ou encore par son adhésion à une ligue ou coterie, les choix possibles dépendant de la variante du jeu : Sabbat ou Camarilla dans la Mascarade, et pas moins de cinq ligues dans Requiem, où ces groupes sont caractérisés par une orientation politique ou spirituelle et déterminent le domaine d'activité privilégié du personnage.

Vampire : la Mascarade est le fer de lance de la série du Monde des ténèbres. Son apport culturel touche le grand public au travers de romans, jeux vidéo, feuilletons télévisés, bandes dessinées, films, etc. Malheureusement, il a aussi eu tendance à rameuter beaucoup de personnes en mal de sensations fortes sur les listes de « vrais vampires ».

Romans dérivés
 Rongé par la Bête tomes 1 et 2
 Trilogie Le Cycle de la mort rouge
 Trilogie Le Pacte du Graal
 Trilogie La Malédiction du Sang
 L'Age des Ténèbres : le Cycle des Clans est une série de treize romans (seuls les neuf premiers ont été traduits en français)
 Trilogie Vampire : Ère Victorienne (seuls les deux premiers tomes ont été traduits en français)

Jeu de plateau
 La Fureur de Dracula

Créature de Donjons et Dragons